Velosauria is de naam gegeven aan een groep van, vermoedelijk, uitgestorven pareiasaurische reptielen die leefde in het Laat-Perm. Ze varieerden in grootte van de vijftig centimeter lange Pumiliopareia tot de drie meter lange Scutosaurus. Velosauriërs waren enkele van de grootste reptielen van hun tijd. Volgens de meeste onderzoekers is het begrip onnuttig omdat het, zoals oorspronkelijk gedefiniëerd, uitging van de gedachte dat schildpadden velosauriërs zijn.

Beschrijving 
Velosauriërs waren grote reptielen die werden gekenmerkt door hun korte staarten, kleine hoofden, brede voeten en hun ledematen, die direct tussen uitgestrekt en half rechtop stonden. De lichamen van velosauriërs waren overal bedekt met osteodermen en kleinere schubben. Hun hoofden hadden allerlei verschillende vormen; van de met wangen versierde Scutosaurus tot de stekelige Elginia tot de neushoornige Arganaceras. Ze waren herbivoor en men gelooft dat hun grote buikholten een complexe darm bevatten.

Paleobiologie 
Velosauriërs waren beslist herbivoor. Over het algemeen wordt aangenomen dat ze langzaam bewegende landdieren zijn, hoewel sommigen geloven dat ze semi-aquatisch zijn.

Classificatie 
Sommige paleontologen geloven dat velosauriërs de directe voorouders van schildpadden zijn. Ze beweren dat de kleinere pumiliopareiasauriërs grote, plaatachtige schubben ontwikkelden die plat op hun rug lagen en uiteindelijk tot rugschilden evolueerden. Dit is echter zeer omstreden. De meeste wetenschappers geloven momenteel dat schildpadden nauwer verwant zijn aan sauropterygiërs. De term Velosauria werd eigenlijk alleen gebruikt door onderzoekers die de schildpadhypothese voorstaan, zoals Michael Lee. In 1994 benoemde en definieerde hij in zijn dissertatie de Velosauria als de soorten die meer afgeleid stonden, richting schildpadden, dan Bradysaurus. De naam is afgeleid van Provelosaurus. In 1997 had hij de naam, die hij nooit in een wetenschappelijk artikel zou gebruiken, zelf al weer verlaten. In 2005 gebruikten Jalil & Janvier de naam nog een keer voor de nodusklade Therischia + Pumiliopareiasauria. Hierbij is het probleem dat de Therischia volgens de meeste analysen geen zinvolle inhoud zouden hebben.

Hieronder is een cladogram uit Tsuji et alii (2013) waarin de naam Velosauria sensu Jalil & Janvier, door Tsuji zelf niet gebruikt, geplaatst is:

Uitgestorven Procolophonomorpha